88-й выпуск Тура Бельгии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла с 23 по 27 мая 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал бельгийский велогонщик Йенс Кёйкелейре из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд: 3 команды категории UCI WorldTeam, 11 проконтинентальных команд, 5 континентальных и сборная Бельгии. Всего на старт соревнования вышли 140 гонщиков. До финиша доехали 129 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 660,8 километра. Третий этап прошёл в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Бельгии 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2018 году
Май 2018 года